Lai Châu puede referirse a:

 Lai Châu, ciudad de Vietnam;
 Lai Châu, provincia de Vietnam;